Tbh bzw. tbh steht für:

 Tablas (Philippinen), IATA-Code
 to be honest, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Top-bar hive, eine künstliche Bienenbehausung

TBH